Вячеслав Богданов:
 Богданов, Вячеслав Алексеевич (1937—1975) — русский советский поэт.
 Богданов, Вячеслав Афанасьевич (1913 — ?) — советский спортивный судья.